TEAM RFR (Russia France Racing) — российская автогоночная команда, выступавшая в серии Формула Рено 3.5 в 2012 году и созданная на базе KMP Racing. Базировалась в Ногаро, Франция.

Предыстория 

В мае 2009 года российский туроператор «KMP Group» и французская автогоночная команда SG Formula, участвовавшая ранее в других чемпионатах, приобрели бельгийскую команду KTR и на её базе создали автогоночную команду «KMP group/SG Formula», начавшую участие в сезоне 2009 года с Гран-При Монако.

В 2010 году KMP Group и SG Formula прекратили сотрудничество, выставив отдельные команды. Была образована российская команда KMP Racing, для участия в серии было выкуплено имущество британской команды Ultimate, прекратившей своё выступление в Формуле Рено 3.5.

Перед сезоном 2012 года команда KMP Racing была преобразована в Team RFR, обновился персонал.

Сезон 2012 года 

Презентация команды Team RFR состоялась 21 февраля 2012 года в Москве.

Команда начала чемпионат 2012 года с пилотами Михаилом Алёшиным и Антоном Небылицким. Партнёром Team RFR стала компания «Газпром Нефть».

Перед венгерским этапом было принято решение о расторжении контракта между Антоном Небылицким и TeamRFR, его место в команде занял финский пилот Ааро Вайнио.

Окончание выступлений 

Team RFR не приняла участие в тестах после сезона 2012 года, её место заняла испанская команда AV Formula.

В сезоне 2013 года Формулы Рено 3.5 российскую команду Team RFR заменит AV Formula.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды Team RFR
 Результаты гонок Формулы Рено 3.5 сезона 2012 года

Автогоночные команды России